Koen De Vleeschauwer, né le  à Zottegem, est un joueur de football belge qui évoluait comme défenseur latéral droit. Il a pris sa retraite sportive en 2009, après 15 ans de professionnalisme et une dernière année à Audenarde, en Division 3.

Carrière 
Koen De Vleeschauwer n'a jamais joué dans un club émargeant aux « grands » du football belge. Cela ne l'a pas empêché de disputer trois fois la Coupe UEFA, avec trois clubs différents : 
 En 1995-1996, avec Alost, il atteint les seizièmes de finale, éliminé par l'AS Rome.
 En 2002-2003, avec Mouscron, il passe le tour préliminaire et est éliminé au Premier Tour par le Slavia Prague.
 En 2006-2007, avec Roulers, il est éliminé au deuxième tour préliminaire par l'Ethnikos Achna.

Palmarès 
 Finaliste de la Coupe de Belgique en 2002 avec Mouscron.

Statistiques par saison

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Joueur du Sint-Niklaasse SK
Joueur de l'Eendracht Alost
Joueur du Royal Excelsior Mouscron
Joueur du KSV Roulers
Naissance en mai 1971
Naissance à Zottegem
Joueur du KSV Audenarde
Joueur du KSV Sottegem